Zopp steht für:
 Zopp, Ortsteil von Alsdorf

Personen:
 Jürgen Zopp (* 1988), estnischer Tennisspieler
 Luise del Zopp (1871–1953), österreichisch-deutsche Sängerin, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmdramaturgin
 Rudolf del Zopp (1861–1927), österreichischer Schauspieler